«Осио» — японский эскадренный миноносец времён Второй мировой войны, второй типа Асасио. 
 Осио, Айтор — испанский футболист, защитник.